1 Front Białoruski
 1 Front Dalekowschodni
 1 Front Nadbałtycki
 1 Front Ukraiński